Угорська Демократична Республіка
 Українська духовна республіка
 Український Демократичний Рух
 Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції
 УралДомноРемонт
 Учнівська Демократична Республіка